Durant son histoire la marque automobile au trèfle à quatre feuilles  Alfa Romeo a créé de nombreux concept car dont certains ont débouché sur des voitures de série.

Liste des Concept-cars Alfa Romeo

Source de traduction

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Alfa Romeo

Liens externes 

 http://www.alfaromeo.it
 http://www.alfaromeo.fr

concept car